Het laatste woord uit elk couplet van het Reuzenlied (“als de grote klokke luidt”)
 Organisaties die hun naam aan dit lied hebben ontleend:
 Reuzegom (studentenclub), voormalige studentenclub uit Leuven
 Reuzegom (volksdansgroep), volksdansgroep uit Leuven